Roanoke peut désigner :

Histoire 

 la colonie de Roanoke, la première colonie britannique sur le sol américain.

Toponyme

États-Unis

Villes 

 Roanoke, ville située dans le comté de Randolph, dans l'État de l'Alabama ;
 Roanoke, village situé au centre du comté de Woodford, dans l'Illinois ;
 Roanoke, localité du comté de Huntington dans l'Indiana ;
 Roanoke, localité de la paroisse de Jefferson Davis, en Louisiane ;
 Roanoke, ville située dans le comté de Denton, dans l’État du Texas;
 Roanoke, ville indépendante du Commonwealth de Virginie.

Comtés 
 Le comté de Roanoke en Virginie aux États-Unis.

Cours d'eau 
 Roanoke, cours d'eau de la Virginie et de la Caroline du Nord aux États-Unis, qui coule des Appalaches à l'océan Atlantique, après un cours de .

Îles 
 L'île Roanoke, ou l’île de Roanoke, située près des côtes de la Caroline du Nord, dans laquelle s'installa la première colonie britannique sur le sol américain.

Culture 
 Roanoke est le titre de la sixième saison de la série télévisée American Horror Story, diffusé à partir du  aux États-Unis sur la chaîne de télévision FX.
 Neo Roanoke est l'antagoniste principal de la première saison de l'anime Gundam SEED Destiny.

Homonymie de toponyme